Seznam mingských velkých sekretářů zahrnuje všechny členy velkého sekretariátu, fakticky nejvyšší instituce státní správy říše Ming, jmenované v letech 1402–1644. 

První velké sekretáře () jmenoval císař Jung-le roku 1402 v prvních týdnech po nástupu na trůn, od té doby působili po celou dobu trvání říše Ming. Velcí sekretáři byli formálně jen tajemníci mingských císařů, pořádající panovníkům korespondenci a koncipující odpovědi. Přestože neměli právo cokoliv nařizovat jiným úředníkům, z těsného styku s císaři plynul jejich značný neformální vliv a nejvýše postavený z nich, neoficiálně nazývaný „první sekretář“ (), zaujal postavení faktické hlavy vlády.

Seznam mingských velkých sekretářů

Reference 

Mingská správa
Mingští velcí sekretáři
Velký sekretariát